Carl Hoddle (1967 - 2008) joueur et entraineur britannique de football.
 Glenn Hoddle (1957 -), joueur britannique de football ;
 Robert Hoddle (1794 - 1881), topographe australien.